

Moški

10 km 
Tekmovanje na 10 km je potekalo 23. februarja.

20 km 
Tekmovanje na 20 km je potekalo 20. februarja.

4 x 7,5 km štafeta 
Tekmovanje v štafeti je potekalo 26. februarja.

Ženske

7,5 km 
Tekmovanje na 7,5 km je potekalo 23. februarja.

15 km 
Tekmovanje na 15 km je potekalo 18. februarja.

4 x 7,5 km štafeta 
Tekmovanje v štafeti je potekalo 25. februarja.

1994
Športi Zimskih olimpijskih iger 1994